Ochs steht für:
 Ochs (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ochs und Junior, Schweizer Uhrenhersteller
 Ochs und Esel, Bestandteile der Weihnachtsgeschichte

Ochs ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Ochs, anderer Name für das Klein Fiescherhorn, Berg in der Schweiz
 Ochs, Erhebung über dem hinteren Eigental in den Emmentaler Alpen, Schweiz 
 Ochs-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Ochse (Begriffsklärung)
 Ox
 Jaan Oks (1884–1918), estnischer Schriftsteller und Literaturkritiker